Списак кургана, тумула, громила, телова и гробних хумки на територији Србије.

|}

Види још 
 Списак земљаних утврда у Србији

Спољашње везе 

Непокретна културна добра
Тумулуси у Србији
Хумке у Србији

Земљана утврђења и опидуми у Србији